Lositz bezeichnet

 Ortschaft von Lositz-Jehmichen, Thüringen
 Lozice, Gemeinde in Tschechien